Bundestagswahlkreis 198 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Ahrweiler (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Neuwied (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen (2005)
 Bundestagswahlkreis Sonneberg – Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Orla-Kreis (2002)
 Bundestagswahlkreis Zollernalb – Sigmaringen (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Biberach (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Ingolstadt (1949 bis 1961)